Виталий Анатольевич Калашников:
 Калашников, Виталий Анатольевич (1958—2012) — российский поэт, прозаик и переводчик.
 Калашников, Виталий Анатольевич (1936—1995) — советский и российский сценарист, оператор, кинорежиссёр. Калашников, Виталий (2004) — Российский разработчик, владелец крупного русскоязычного проекта по игре Minecraft, "DiamondWorld".